Nhandu coloratovillosus (syn. Brazilopelma coloratovillosum) – gatunek pająka naziemnego z rodziny ptasznikowatych. Spotykany w Brazylii w lasach deszczowych.

Ubarwienie osobników dorosłych: czarny karapaks, czarny odwłok pokryty jasnymi włoskami, czarne odnóża z białymi wstawkami.

Samice żyją do 15 lat, samce przeważnie do 5 lat. Gatunek wykazuje znaczną agresywność, jednak rzadko zdarzają się ukąszenia, lecz często wyczesuje parzące włoski. Jego jad nie jest groźny dla zdrowego człowieka, choć u alergików może mieć poważniejsze następstwa.

Ptasznik ten jest okazem dość rzadko spotykanym w hodowlach. Jest podobny do ptasznika białokolanowego, lecz łatwy do odróżnienia dla zaawansowanych hodowców.

Ptasznikowate
Pająki Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1998 roku